Moutiers ou plus rarement Moûtiers (avec accent circonflexe) est un toponyme qui peut notamment désigner :

Communes françaises 

 Moutiers, dans le département d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire.
 Moutiers, dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne.
 Moutiers, dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand-Est.
 Moûtiers, dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Moutiers-au-Perche, dans le département de l'Orne, en région Normandie.
 Moutiers-en-Puisaye, dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Moutiers-les-Mauxfaits, dans le département de la Vendée, en région Pays de la Loire.
 Moutiers-Saint-Jean, dans le département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Moutiers-sous-Argenton, dans le département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Moutiers-sous-Chantemerle, dans le département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Mouthiers-sur-Boëme, dans le département de la Charente, région Nouvelle-Aquitaine.
 Moutiers-sur-le-Lay, dans le département de la Vendée, en région Pays de la Loire.

Commune italienne 
 Moutiers, nom français de Monastero di Lanzo, dans la province de Turin en région Piémont.

Lieux et monuments 

 Le Bois des Moutiers, jardin botanique situé à Varengeville-sur-Mer, commune française du  département de Seine-Maritime, en région  Haute-Normandie.

Articles connexes 
Différentes communes françaises portent également un nom approchant : 
 , 
 Mouthier-Haute-Pierre, dans le Doubs.
 Mouthiers-sur-Boëme, en Charente.

 Voir aussi
  (également un patronyme).

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France